Tench steht für:

 Tench-Klasse, ein U-Boot-Typ der United States Navy
 USS Tench (SS-417), ein U-Boot der United States Navy

Tench ist der Familienname folgender Personen:
 Benmont Tench (* 1953), US-amerikanischer Keyboarder und Songwriter
 Bobby Tench (* 1944), britischer Rockmusiker 
 Colin Tench (1954–2017), britischer Rockgitarrist
 Thomas Tench (um 1650–1708), englischer Kolonialgouverneur der Province of Maryland 
 Watkin Tench (1758–1833), britischer Marineoffizier und Autor